Younga ist der Familienname folgender Personen:
 Knox Younga (* 1994), gabunischer Fußballspieler
 Macchambes Younga-Mouhani (* 1974), Fußballspieler der Republik Kongo